El Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo de 2014 (oficialmente Iveco Daily TT Assen) fue la octava prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2014. Tuvo lugar en el fin de semana del 26 al 28 de junio de 2014 en el Circuito de Assen, situado en la localidad de Assen, Países Bajos.

La carrera de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Andrea Dovizioso y Dani Pedrosa. Anthony West fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Maverick Viñales y Mika Kallio. La carrera de Moto3 fue ganada por Álex Márquez, Álex Rins fue segundo y Miguel Oliveira tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo
Paisesbajos
Deporte en los Países Bajos en 2014